|-
| 99201 Sattler || || 25 d'abril, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 99202 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99203 - || || 26 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99204 - || || 26 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99205 - || || 25 d'abril, 2001 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 99206 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99207 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99208 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99209 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99210 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99211 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99212 - || || 30 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 99213 - || || 30 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 99214 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99215 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99216 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99217 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99218 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99219 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99220 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99221 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99222 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99223 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99224 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99225 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99226 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99227 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99228 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99229 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99230 - || 2001 KL || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99231 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99232 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99233 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99234 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99235 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99236 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99237 - || || 24 de maig, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 99238 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99239 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99240 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99241 - || || 16 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99242 - || || 17 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99243 - || || 22 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99244 - || || 28 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99245 - || || 17 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99246 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99247 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99248 - || || 29 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99249 - || || 24 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99250 - || 2001 LH || 10 de juny, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 99251 - || 2001 LM || 13 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99252 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99253 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99254 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99255 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99256 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99257 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99258 - || || 21 de juny, 2001 || Calar Alto || Calar Alto
|-
| 99259 - || || 26 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99260 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99261 - || || 15 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99262 Bleustein || || 20 de juliol, 2001 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| 99263 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99264 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99265 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99266 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99267 - || || 18 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99268 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99269 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99270 - || || 25 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99271 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99272 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99273 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99274 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99275 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99276 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99277 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99278 - || || 16 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99279 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99280 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99281 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99282 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99283 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99284 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99285 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99286 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99287 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99288 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99289 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99290 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99291 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99292 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99293 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99294 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99295 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99296 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99297 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99298 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99299 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99300 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9